Japan Women’s Sevens 2019 – trzecia edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju Japan Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 20–21 kwietnia 2019 roku na Mikuni World Stadium w Kitakiusiu będąc czwartym turniejem sezonu 2018/2019.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Mikuni World Stadium zawody były czwartym turniejem sezonu 2018/2019 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Japonii. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby w połowie lutego 2019 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy i charakterystyki zespołów oraz sędziowie zawodów.

Niekwestionowanym faworytem zawodów była niepokonana przez ostatnie dwanaście miesięcy reprezentacja Nowej Zelandii, której dodatkowo do pokonania własnego – wynoszącego 37 meczów – rekordu kolejnych zwycięstw w cyklu brakowało kolejnych dwóch. Nowozelandki zanotowały jednak swój najsłabszy w historii występ w fazie grupowej, po wyrównaniu rekordu łatwym zwycięstwem nad Japonią, zremisowały z Rosją oraz zostały pokonane, po raz pierwszy w dwudziestu dwóch próbach, przez Francję. Prócz tych pierwszy dzień z kompletem zwycięstw zakończyły także obie reprezentacje z Północnej Ameryki. Niespodziewanie do finału dotarły Angielki, a w nim po końcowej syrenie jeszcze prowadziły 5-0 z Kanadyjkami, te jednak akcją przez całą długość boiska zdobyły poprzez swoją kapitan przyłożenie oraz jego podwyższenie. Dla Kanadyjek było to pierwsze turniejowe zwycięstwo od dwóch lat, a najlepszą zawodniczką finału została uznana jego bohaterka, Ghislaine Landry. Najwięcej punktów zdobyła reprezentantka USA Alev Kelter, przyłożeń Francuzka Anne-Cécile Ciofani, zaś wyróżnienie DHL Impact Player otrzymała Australijka Charlotte Caslick.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

T4
2019
2019 w Japonii